Pàmies ist der Familienname folgender Personen:

 Higini Anglès i Pàmies (1888–1969), katalanischer Musikwissenschaftler und Priester
 Sergi Pàmies i Bertran (* 1960), spanischer Schriftsteller
 Teresa Pàmies i Bertran (1919–2012), spanische Schriftstellerin